

Топоніми 
 Наґасіма — містечко у Японії, у префектурі Наґасіма.
 Наґасіма — острів у Японії, у префектурі Каґосіма.